miodownik (Melittis) – monotypowy rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych, jego jedynym przedstawicielem jest miodownik melisowaty
 miodownik – ludowa nazwa żmijowca zwyczajnego, gatunku roślin z rodziny ogórecznikowatych
 miodownik – ciasto z dodatkiem miodu; rodzaj piernika z miodem

Przypisy